En Pologne, Poniki désigne :
 Poniki,  village de la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Poniki une localité de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.